Juste la fin du monde est une pièce de théâtre écrite par Jean-Luc Lagarce à Berlin en 1990 ;
Juste la fin du monde est un film dramatique écrit, réalisé, coproduit et monté par Xavier Dolan, sorti en 2016, inspiré de la pièce de Lagarce.

Voir aussi